Чемпіонат Азербайджану 1993–1994 — 3-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вперше став Туран.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Ніджат (Маштага) змінив назву на Баки Фехлесі.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

1993—1994
Азербайджан
Азербайджан
1993 в азербайджанському спорті
1994 в азербайджанському спорті